Michael Woods peut faire référence à :
 Michael Woods (1957-), acteur américain ;
 Michael Woods (1986-), coureur cycliste canadien ;
 Michael Woods (?-), disc jockey britannique.